Arcangelo steht für:

 Erzengel (in italienischer Sprache)
 Arcangelo (Ensemble), britisches Klassikensemble

Siehe auch:
 Arcángel
 Archangelos
 D’Arcangelo
 Sant’Arcangelo